XXVI съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил в Москве с 23 февраля по 3 марта 1981 года. На съезд избрано делегатов — 5002, присутствовало — 4994. Присутствовали 123 делегации коммунистических, рабочих, национально-демократических партий и организаций из 109 стран.

Порядок дня 
 Отчёт Центрального комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики (Л. И. Брежнев).
 Отчёт Центральной ревизионной комиссии КПСС (Г. Ф. Сизов).
 Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года (Н. А. Тихонов).
 Выборы центральных органов партии.

Члены президиума 
 Бирюкова, Александра Павловна

Решения Съезда

На Съезде избраны 
 Центральный Комитет КПСС: 319 членов, 151 кандидат в члены ЦК КПСС;
 Центральная ревизионная комиссия: 75 членов.

Приняты документы 
 Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.

Основной итог Съезда 
 Утверждены Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.

Интересные факты 
В честь съезда были названы:
 найденный в 1980 году в кимберлитовой трубке «Мир» (Якутия) алмаз массой 342,57 карата (более 68 граммов) — это самый большой алмаз, добытый в России за всю историю (хранится в Алмазном фонде РФ);
 атомный подводный крейсер проекта 667БДРМ «имени XXVI съезда КПСС»;
 Алмалыкский химический завод имени XXVI съезда КПСС;
 Судостроительный завод им. XXVI съезда КПСС (б. № 831), ныне входит в Производственное объединение «Море», Феодосия, Крым;
 улица 26-го съезда КПСС в Новом Уренгое;
 улица 26-го съезда КПСС в посёлке Октябрьском Челябинской области.
 улица 26-го партсъезда в посёлке Кангалассы, Якутия.

Группой «Коммунизм» были использованы две речи Брежнева, «Величественная наша цель — коммунизм» — «Коммунизм #1» и «Мы оптимисты потому…» — «Потому» в альбоме «Чудо-музыка».

Литература

Примечания

Ссылки 
 XXVI съезд КПСС (23 февраля — 3 марта 1981 года): Стенографический отчёт. Том 1. (М.: Политиздат, 1981)
 См. Госплан СССР
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965»

 26
Экономика СССР
Период застоя
Февраль 1981 года
Март 1981 года
1981 год в Москве
1981 год в политике